Белозёрки — название населённых пунктов.

Россия 
 Белозёрки — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Белозерки — деревня в Клинском районе Московской области.
 Белозерки — село в Волжском районе Самарской области.
 Белозерки — село в Красноярском районе Самарской области.

См. также 
Белозёрка